Филоксен (; ) може да се отнася за:

 Филоксен, старогръцки поет, 435-380 пр.н.е.
 Филоксен от Еретрия, древен художник от Еретрия, късния 4 век пр.н.е.
 Филоксен (лекар), 1 век пр.н.е., хирург в Александрия
 Филоксен Аницет, индо-гръцки крал (ок. 100 пр.н.е.)
 Филоксен от Мабуг (* 450 в Tahal; † 10 декември (?) 523 в Филипополис, Тракия), голям сирийски теолог
 Филоксен, македонски генерал на Александър Велики, сатрап
 Филоксен, македонски хипарх в Мала Азия
 Филоксен от Атина, (2 век пр.н.е.) архитект от Атина
 Филоксен (художник), художник от Атина
 Филоксен (коропласт) (5 век пр.н.е.), коропласт от Тарент
 Филоксен (архитект) (4 век), византийски архитект
 Теодор Филоксен Сотерих Филоксен, консул 525 г. на Византия